Bános, egykori község, 1978 óta Orfű része
 Bános, keresztnév